Rivas peut désigner :

Patronyme 

 Ángel Rivas (né en 1989), coureur cycliste vénézuélien ;
 Antonio Rivas, accordéoniste colombien ;
  ;
 Claudia Rivas (née en 1989), triathlète mexicaine ;
 Cipriano Rivas Cherif (1891-1967) metteur en scène espagnol, exilé du franquisme au Mexique ;
  (né en 1939), joueur et entraîneur cubain de baseball ;
 Dante Rivas (né en 1975), homme politique vénézuélien ;
 David Rivas (né en 1978), footballeur espagnol ;
 Dolores Rivas Cherif (1904-1993), personnalité de l'exil républicain espagnol ;
 Eda Rivas (née en 1952), femme politique péruvienne, ministre ;
 Emanuel Benito Rivas (né en 1983), footballeur argentin ;
 Enrique de Rivas (1931-2021), poète espagnol exilé au Mexique;
 Érica Rivas (1974-), actrice argentine ;
 Eva Rivas (née en 1987), chanteuse russo-arménienne ;
 Gilberto López y Rivas, personnalité politique et anthropologue mexicain ;
 Heberth Rivas (né en 1984), coureur cycliste vénézuélien ;
 Humberto Luis Rivas Ribeiro (1937-2009), photographe argentin ;
 Ilyich Rivas (1993-), chef d'orchestre américano-vénézuélien ;
 Jonathan Rivas (né en 1992), footballeur français ;
 José María Rivas (1958-2016), footballeur salvadorien ;
 Lázaro Rivas (1975-2013), lutteur cubain ;
 Luis Abraham Delgadillo Rivas (1887-1961), compositeur et chef d'orchestre nicaraguayen ;
 Manuel Rivas (né en 1957), écrivain espagnol ;
 Manuel Rivas Pastor (né en 1960), joueur d'échecs espagnol ;
 Marialy Rivas, réalisatrice et scénariste chilienne ;
 Mauricio Rivas (né en 1964-), escrimeur colombien ;
 Nelson Rivas (né en 1983), footballeur colombien ;
 Oscar Enrique Sánchez Rivas (1955-), footballeur guatémaltèque ;
 Regina Llopis Rivas (née en 1950), mathématicienne et entrepreneure vénézuélienne ;
 Stalin Rivas (né en 1971), footballeur et entraîneur vénézuélien ;
 Virginia Díaz Rivas (née en 1991), rameuse espagnole.

Toponymie

Rivas-Vaciamadrid, ville située dans la province et communauté autonome de Madrid ;
 Rivas, le nom d'un quartier de la ville espagnole de Portugalete

Rivas, commune située dans le département de la Loire ;

Rivas, ville et municipalité située dans le département de Rivas, dont elle est la capitale ;
 le département de Rivas, un des 15 départements du pays.

Autres 
 Ángel de Saavedra, duc de Rivas, (1791-1865), dramaturge, poète et homme d'État espagnol.
Patronyme hispanique